Серия А 1984/1985 — 53-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 16 сентября 1984 года и завершился 19 мая 1985 года. В 1-й раз в своей истории победителем турнира стала «Верона».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1984/1985
Футбол в Италии в 1984 году
Футбол в Италии в 1985 году